Dieser Artikel gibt eine Übersicht über die zurzeit 72 (Stand: Juni 2015) Provincial Parks in der kanadischen Provinz Alberta. Die Parks werden von Alberta Parks verwaltet, welches dem Ministry of Environment and Parks untersteht. Die rechtliche Grundlage für die Parks ist der Provincial Parks Act (P-35 RSA 2000).

Liste

Weblinks 
 Homepage von AlbertaParks

Einzelnachweise 

!
Liste (Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz in Kanada)